Лысковский уезд — административно-территориальная единица в составе Нижегородской губернии, существовавшая в 1920—1929 годах. Уездный город — Лысково.

История 
Уезд образован в 1920 году в результате перенесения центра Макарьевского уезда в город Лысково и переименования уезда в Лысковский.

В 1923 году в состав уезда вошли территории упраздненных Васильсурского и Княгининского уездов.

14 января 1929 года Нижегородская губерния и все её уезды были упразднены, большая часть Лысковского уезда вошла в состав Лысковского района Нижегородской области.

Административное деление 
В 1926 году в уезде было 13 волостей:
 Больше-Мурашкинская,
 Валковская,
 Венецкая,
 Воротынецкая,
 Каменская,
 Кекинская,
 Кисловская,
 Княгининская,
 Лысковская,
 Прудищенская,
 Работкинская,
 Спасская,
 Троицкая.

Население 
По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 234 942 чел., из них городское — 19 786 человек.

Примечания

Ссылки 

Уезды Нижегородской губернии